Harvakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harvakari (halvö), Lappland, 
 Harvakari (ö), Norra Österbotten, Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar